Koprivnik (Kočevje), een plaats in de Sloveense gemeente Kočevje
 Koprivnik (Kostanjevica na Krki), een plaats in de Sloveense gemeente Kostanjevica na Krki